PM se poate referi la:

 Drama, număr de înmatriculare auto al prefecturii grecești
 Managementul produselor, din engleză product management
 Managementul proiectelor, din engleză project management
 Panama, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Perpetuum mobile, aparat mecanic care produce o mișcare perpetuă, alimentată de ea însăși, fără alimentare din afara ei
 Personal message, expresie în limba engleză pentru mesaj personal
 Pistol mitralieră, spre exemplu PM Md. 1996, produs de compania de producătoare de armament română Uzina Mecanică Cugir
 Pontifex Maximus, expresie în limba latină pentru Marele Pontif
 Potsdam-Mittelmark, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Saint Pierre și Miquelon, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 Tropic Air, codul IATA al companiei aeriane din Belize

Pm poate fi:
 Promețiu, simbolul chimic al elementului chimic

pm poate fi:
 .pm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Saint Pierre și Miquelon
 pm, mesaj privat, din engleză private message, termen folosit pe forumuri de internet
 Picometru (10-12 metri), unitate de măsură pentru lungime

p.m. poate fi:
 post meridiem, expresie în limba latină pentru după prânz; folosit în unele țări pentru orele între 12:01 și 23:59
 post mortem, expresie în limba latină pentru după moarte

Legături externe 
 
  „PM” la acronymfinder.com

Acronime de două litere